Le terme récollet ou récollets vient de l'ordre mendiant des frères mineurs récollets. Selon leur lieu d'implantation, ils ont donné ce nom à différents couvent, rue ou places. Il existe un autre ordre mendiant dénommé augustins récollets mais ils n'ont jamais eu de maison dans des pays francophones.

Toponymie
 
 Faubourg des Récollets, un quartier de Montréal, au Québec
 Église des Récollets de Montréal
 Mont des Récollets, l'un des Monts des Flandres
 
 Sault-au-Récollet, lieu-dit, paroisse catholique, puis nom d'anciennes municipalités de l'île de Montréal

Architecture
 Plan récollet, type de plans d'église de la Nouvelle-France popularisé par les récollets.

Zoologie 
 Récollet à longue queue, nom alternatif du Ptilogon à longue queue.

Divers 
 éditions des Récollets, maison d’édition coopérative créée en 2006.

Notes et références 

Homonymie